Sv. Ilija
 Sutilija (Seget Gornji), brdo
 Sutilija (gradina), naselje iz željeznog doba na brdu Sutiliji
 Sutilija (Šipan), brdo